Кирстюк — українське прізвище.

 Кирстюк Василь (1814—1871) — український політичний та громадський діяч, посол до парламенту Австрійська імперія.
 Кирстюк Іван Семенович (1898 — після 1966) — український військовий (хорунжий УСС та поручник УГА) та громадський діяч, меценат та підприємець.